Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2002/2003 проходили с 7 по 22 февраля 2003 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного первенства. Все раунды финалов состояли всего лишь из одного матча. Чемпионом, в третий раз в своей истории, стал клуб «Канберра Кэпиталз», который со счётом 69:67 обыграл клуб «Сидней Пантерс». «Канберра» в четвёртый раз вышла в большой финал ЖНБЛ, в трёх из них становилась триумфатором сезона, «Сидней» в свою очередь в восьмой раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе также три победы. А самым ценным игроком финала стала Лорен Джексон, которая во второй раз завоевала этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Сидней — Аделаида — 72-70

Канберра — Таунсвилл — 68-67

Предварительный финал

Таунсвилл — Сидней — 78-83

Большой финал

Составы участников финала

Канберра — Сидней — 69-67

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2002/2003
Финалы ЖНБЛ